Liga Profesional de Primera División 2005–06, även känt som Campeonato Uruguayo de Fútbol 2005–06, var den 102:a säsongen av Uruguays högstaliga Primera División. Det var den 75:e säsongen som ligan hade spelats professionellt.

Säsongen bestod av två delar, Apertura och Clausura, som spelades av 20 lag. Apertura spelades under perioden den 20 augusti–17 december 2005, och Clausura spelades under perioden 18 februari–25 juni 2006.

Säsongen bestod av 33 omgångar med två matcher mellan alla lag, en gång på vardera lagets hemmaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Tabell

Apertura 

Färgkoder: – Segrare av Apertura.

Noteringar

Clausura 

Färgkoder: – Segrare av Clausura.

Noteringar

Sluttabell 

Färgkoder:
 – Mästare och kvalificerad till Copa Artigas
 – Kvalificerad till Copa Artigas
 – Nedflyttade till Segunda División

Copa Artigas 

Färgkoder:
 – Kvalificerad till Copa Libertadores 2007

Källor 
 

2005 i Uruguay
2006 i Uruguay
2006
Fotbollssäsongen 2005/2006